Muna ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der gleichnamigen indonesischen Insel, die zur Hauptinsel Sulawesi gehört. Der Bezirk ist einer von 15, in den die Provinz Sulawesi Tenggara (Südostsulawesi) unterteilt ist.

Geographie 
Der größte Bezirk auf der Insel Muna besteht seit Gründung der Provinz (1964). Der Bezirk umfasst den Nordostteil der Insel Muna sowie einen kleineren Teil auf der östlicher gelegenen Nachbarinsel Buton. Im Jahr 2014 wurde der nordwestliche Teil des Regierungsbezirks als ein eigenständiger Bezirk Muna Barat abgetrennt. Die Hauptstadt ist Raha.

Zur Volkszählung 2010 (SP 2010 = Sensus Penduduk) wurden in dem damaligen Regierungsbezirk mit 33 Distrikten insgesamt 268.277 Einwohner gezählt. Dabei lebten 71.632 (26,7 %) davon in jenen 11 Distrikten, aus denen 2014 der neue Regierungsbezirk Muna Barat gebildet wurde.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Muna besteht aus 33 administrativen Distrikten (Kecamatan) und 150 Dörfern (Stand 2019):

Quelle der administrativen und Flächenangaben: Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 Tahun 2019 (Verordnung des Innenministers vom Oktober 2019):
Die Bevölkerungsangaben basieren auf der Fortschreibung durch die regionalen Zivilregistrierungsbüros und stammen von Ende 2019

Weblinks 

 E-Books auf der Statistikseite des Bezirks (BPS - Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna) (indonesisch/englisch)
 Verwaltungskarte des Bezirks im Maßstab 1:165.000 (indonesisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sulawesi Tenggara